Die Fotbollsallsvenskan 1987 war die 63. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Zwischen dem 12. April und dem 4. Oktober 1987 wurde die reguläre Spielzeit ausgetragen, anschließend wurde bis zum 31. Oktober in einer Endrunde die schwedische Meisterschaft ausgespielt.

Obwohl in der regulären Runde lediglich Tabellendritter geworden, setzte sich der IFK Göteborg in der Endrunde zunächst gegen IFK Norrköping und in den Endspielen gegen Tabellenführer der regulären Spielzeit Malmö FF durch und holte den Von-Rosens-Pokal für den schwedischen Landesmeister. Für die von Gunder Bengtsson trainierte Mannschaft um den schwedischen Fußballer des Jahres Peter Larsson, Tord Holmgren, Per Edmund Mordt, Stefan Pettersson und Thomas Wernersson war es der elfte Meistertitel der Vereinsgeschichte. Am Tabellenende belegten Halmstads BK und IF Elfsborg die Abstiegsplätze.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Meisterschaftsendrunde

Übersicht

Halbfinale 

|}

Finale 

|}

Entscheidungen

Torschützenliste 
Lasse Larsson von Malmö FF erzielte in der regulären Spielzeit 19 Tore und führte damit den Klub auf den ersten Platz. Alleine im zweiten Finalspiel gegen Djurgårdens IF gelangen ihm dabei vier Tore.

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

1987
Fußballsaison 1987